Peducaeus ist der Gentilname folgender Personen:

 Marcus Peducaeus Plautius Quintillus, römischer Konsul 177
 Marcus Peducaeus Priscinus, römischer Konsul 110
 Marcus Peducaeus Stloga Priscinus, römischer Konsul 141
 Quintus Peducaeus Priscinus, römischer Konsul 93